Les Aventures de Télémaque est un roman didactique de Fénelon (1699).
 Les Aventures de Télémaque est un roman d'Aragon (1922).

Voir aussi